Дандрум — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер).
 Дандрум — средневековый замок в графстве Даун в Северной Ирландии.